Congregação dos Missionários de São Carlos 
 Sérvia e Montenegro, (código de país ISO 3166);
 Counter-Strike, um jogo para PC;
 Adobe Creative Suite, programa para desenvolvidores;
o banco suíço Crédit Suisse;
o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
 Símbolo alternativo para fita cassete
 Abreviatura da província de  Cosenza, na região da Calábria, Itália.

Cs pode ser:
símbolo químico do césio.
dígrafo do alfabeto húngaro

cs pode ser:
código ISO 639 para a língua checa.

Desambiguações de siglas